Send steht für:
 Send (Surrey), ein Ort im Vereinigten Königreich
 Mount Send, Berg im Viktorialand, Antarktika
 das Sendgericht aus der kirchlichen Rechtsgeschichte 
 Send (Münster), eine dreimal jährliche stattfindende Kirmes im Münsterland
 Send, Album (2003) von Wire (Band)

SEND steht für:
 Satellite Emergency Notification Device, satellitengestützte Notfunkbake, siehe z. B. SPOT (Satellitenkommunikation)
 Secure Neighbor Discovery Protocol, Erweiterung des Netzwerkprotokolls Neighbor Discovery Protocol (NDP; s. a. IPv6); es wird in den RFCs 3971 und 6494 beschrieben
 Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland, Interessenverband der deutschen Sozialunternehmer-Branche

Siehe auch:
 Sent
 Zend